«Мы вернулись! История динозавра» () — американский полнометражный анимационный фильм 1993 года, снятый по мотивам   на студии Стивена Спилберга Amblimation режиссёрами Филом Ниббелинком, Саймоном Уэллсом, Диком Зондагом и Ральфом Зондагом.

Сюжет 
Добрый профессор с говорящим именем Благовзгляд отправился во времена динозавров на своём чудесном дирижабле, способном перемещаться во времени. Поймав четырёх злобных динозавров, профессор накормил их специальным препаратом, превратившим монстров в говорящих весельчаков. После этого Благовзгляд дал динозаврам послушать своё Радио Желаний, в котором можно было услышать мечты детей, ради которых, собственно, учёный и отловил доисторических животных.

К сожалению, из-за временных неполадок в системе корабля все четыре гостя из прошлого были катапультированы прямо на голову мальчишке Луи, занимавшемуся сёрфингом. Он отнёсся к появлению «монстров» как к обычному явлению — впрочем, только он. Дабы не напугать горожан, пришельцы притворились роботами. И всё бы ничего, если бы их не разоблачила маленькая девочка, а Луи вместе со своей новой знакомой не оказался в плену у злобного братца Благовзгляда — инфернального Дурноглаза, устроившего цирк страшилищ… Он заставил ящеров принять таблетки безумия, которые вернули их к изначальному доисторическому облику, сказав, что если они их не примут, то дети навсегда останутся у него.

Роли озвучивали

Саундтрек 
Композитор: Джеймс Хорнер.

Выход на экраны 
Фильм вышел в США 24 ноября  и собрал за пять недель проката 7 млн долларов.

Примечания

Ссылки 
 

Рисованные мультфильмы США 1993 года
Мультфильмы Universal Pictures
Мультфильмы о говорящих животных
Мультфильмы о динозаврах
Мультфильмы о путешествиях во времени
Мультфильмы о цирке
Полнометражные мультфильмы США
Фильмы Amblin Entertainment
Фильмы о Дне благодарения
Фильмы о Нью-Йорке
Экранизации литературных сказок
Полнометражные мультфильмы Великобритании
Рисованные мультфильмы Великобритании
Фильмы Великобритании 1993 года